

Persone 
 Robert Kühner (1903-1996) – micologo francese
 Sebastian Kühner (1987) – pallavolista tedesco

Altro 
 43813 Kühner – asteroide